A. Vaqué fou un músic català.

El fons Musical del Sant Esperit conté un total de 81 misses, algunes d'elles pertanyen a en A. Vaqué. Dins de la missa pastoril, en el capítol d'arranjaments, s'hi conserva la d'A. Vaqué (3v i Orq) “arreglada para Orquestra por Isidro Mogas”, estrenada a Sant Pere de Terrassa el 1898, i l'omnipresent “Missa Pontifical a tres veus / del Mº Perosi / Instrumentada per / Agustí Torelló”.

Quant a la literatura devocional, cal fer esment de la presència en el Fons del Sant Esperit d'un ampli apartat d'obres amb textos en català i castellà, dedicats principalment al foment de la devoció mariana i del Sagrat Cor. Són obres que no gaudeixen de massa interès musical, tot i que caldrà tenir-les presents a l'hora d'estudiar els repertoris devocionals de caràcter popular del . Es tracta de peces per a una sola veu, a duo o per a Cor a 3 v (Ti 1/2, B), amb un reduït acompanyament instrumental (Vc o Cb, i Arm, Org o P), en les quals hi són representats la majoria dels compositors catalans presents en el Fons, com ara A. Vaqué.

Referències 

Músics catalans